The Path — компьютерная игра
 The Path (альбом) — музыкальный альбом группы Notch, позже известной как Carbon Based Lifeforms
 «Путь» () — американский драматический телесериал.